Seznam dílů seriálu Dynastie může být:
 Seznam dílů seriálu Dynastie (1981)
 Seznam dílů seriálu Dynastie (2017)